Das Mixed der US Open 2018 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressieger waren Martina Hingis und Jamie Murray. Hingis trat nicht erneut an, da sie zwischenzeitlich ihre Karriere beendet hatte.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
2018